Stati Uniti d'America
 Bellwood – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Bellwood – villaggio della Contea di Butler, Nebraska
 Bellwood – borough della Contea di Blair, Pennsylvania
 Bellwood – census-designated place della Contea di Chesterfield, Virginia
 Bellwood – area non incorporata della Contea di Douglas, Wisconsin